Die 30. Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 2006 Amoudi Senior Challenge Cup, fand vom 25. November bis zum 10. Dezember 2006 in Äthiopien statt. Elf ost- und mittelafrikanische Fußballmannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Kenia wurde von der FIFA suspendiert. Die COSAFA-Länder Malawi und Sambia nahmen auf Einladung teil. Da Sambia nur als Gastmannschaft teilnahm, gewann der Sudan den Titel.

Spielmodus 
Die elf teilnehmenden Länder spielten in drei Gruppen mit je vier bzw. drei Teams. Die Gruppensieger, -zweiten, sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Viertelfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Turnier 
Die Spiele fanden alle in Addis Abeba statt.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Da der COSAFA-Teilnehmer Sambia lediglich Gast des Wettbewerbs war, ging der Titel trotz des Sieges Sambias im Finale offiziell an den Sudan.

Ost-/Mittelafrikameister 2006Sudan

Beste Torschützen

Weblinks 
 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

2006
Fußballveranstaltung 2006
Fußball (Äthiopien)
Sportveranstaltung in Addis Abeba